Велика гомілкова кістка,
 Мала гомілкова кістка.